Dona María del Rosario de Silva y Gurtubay, Duquesa de Alba de Tormes, 9ª Marquesa de San Vicente del Barco, Grandeza da Espanha (Madrid, 4 de abril de 1900 – Madrid, 11 de janeiro de 1934) foi uma aristocrata e socialite espanhola. Herdeira solteira de todos os títulos do seu pai, Alfonso de Silva, 16º Duque de Híjar, e da fortuna de sua mãe, María del Rosario Gurtubay, a jovem marquesa foi uma das belezas de seu tempo.

Casou-se em Londres, em 7 de outubro de 1920, com Jacobo Fitz-James Stuart, 17º Duque de Alba, tornando-se assim Duquesa de Alba. Tinha uma filha, Cayetana, nascida em 1926.

O Duque e a Duquesa viajaram para os Estados Unidos em 1924, visitando Chicago, Nova Iorque, Washington e Long Island.

Ficou com a família no Palácio de Liria, em Madrid, onde morreu de tuberculose, com apenas 33 anos.

Ancestralidade

Títulos e estilos

Títulos 
 9ª Marquesa de San Vicente del Barco

Estilos 
 A Mais Excelente A Marquesa de San Vicente del Barco (1900-1920)
 A Mais Excelente A Duquesa de Alba de Tormes (1920-1934)

Notas 

Mortes por tuberculose no século XX
Mortes por tuberculose na Espanha
Duquesas da Espanha
Duques de Alba
Grandeza da Espanha